Název Radějovice má více sídel:

 Radějovice (okres Praha-východ) – obec v okrese Praha-východ
 Radějovice (okres Strakonice) – obec v okrese Strakonice

nebo částí obcí:

 Radějovice (Netvořice) – část městyse Netvořice v okrese Benešov
 Radějovice (Přehýšov) – část obce Přehýšov v okrese Plzeň-sever

Externí odkazy